Il doppio del torneo di tennis Tashkent Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Charpentier e Albert Portas che hanno battuto in finale Andrej Čerkasov e Laurence Tieleman 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov /  Orlin Stanojčev (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez /  Sander Groen (primo turno)
 Maks Mirny /  Lars Rehmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1996